Дон-Санчо () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Вильямартин-де-Дон-Санчо — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Эль-Кубо-де-Дон-Санчо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.